

Sigle 
 Naamloze vennootschap – società anonima nei Paesi Bassi

Codici 
 NV – codice vettore IATA di Air Central
 nv – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua navajo
 NV – codice ISO 3166-2:US del Nevada (Stati Uniti)

Altro 
 nV – simbolo del nanovolt